

Geografia 
 Jesús Menéndez – comune di Cuba, nella provincia di Las Tunas
 Lago Menéndez – lago di origine glaciale, nella provincia del Chubut (in Argentina)
 San Francisco Menéndez – comune del dipartimento di Ahuachapán, in El Salvador.

Persone

Menéndez
 Abelardo Menéndez – schermidore olimpico cubano
 Adrián Menéndez Maceiras – tennista spagnolo
 Alfredo Brañas Menéndez – ideologo del regionalismo gallego
 Ángela Pumariega Menéndez – velista spagnola
 Antonio Menéndez – ex ciclista su strada spagnolo
 David Menéndez – pallavolista portoricano
 Herminio Menéndez – ex canoista olimpico spagnolo
 Javier Menéndez – schermidore olimpico spagnolo
 Jonathan Menéndez – calciatore argentino, di ruolo attaccante 
 Jonathan Rodríguez Menéndez – calciatore spagnolo, di ruolo ala
 Luciano Benjamín Menéndez – militare argentino, condannato per crimini durante la dittatura 
 Manuel Menéndez – imprenditore agricolo e politico peruviano
 Marcelino Menéndez Pelayo – poligrafo ed erudito spagnolo
 Mario Benjamín Menéndez – generale argentino
 Nahuel Menéndez – calciatore argentino, di ruolo centrocampista 
 Norberto Menéndez – calciatore argentino, di ruolo attaccante
 Pablo Álvarez Menéndez – calciatore uruguaiano, di ruolo difensore 
 Osleidys Menéndez – giavellottista cubana, medaglia olimpica e mondiale
 Pedro Menéndez de Avilés – primo governatore spagnolo della Florida
 Ramiro Valdés Menéndez – politico e militare cubano, esponente del Movimento del 26 luglio 
 Ramón Menéndez Pidal – filologo e storico spagnolo
 Ricardo Menéndez Salmón – giornalista e critico letterario spagnolo 
 Victoriano Guisasola y Menéndez – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo

Menendez
 Bob Menendez – politico e avvocato statunitense
 Gonzalo Menendez – attore statunitense

Altro 
 Menéndez Pelayo – stazione della metropolitana di Madrid
 Universidad Internacional Menéndez Pelayo – università spagnola per stranieri